HMS Warrior (1781), 74 ágyús sorhajó, 1818 után az erőszakosan sorozott katonák „fogadóhajója”, majd 1840-től fegyencszállító
 HMS Warrior (1860), az első vaspáncélos, gőzüzemű brit hadihajó, ma Portsmouthban múzeumhajó
 HMS Warrior (1905), Edinburgh herceg osztályú páncélos cirkáló, 1916-ban süllyedt el
 HMS Warrior, a Royal Navy által 1917–1918-ban felhasznált magánjacht
 HMS Warrior (R31), Colossus osztályú (1942 mintájú könnyű) repülőgép anyahajó